Змагання в одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1983 проходили в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983.

Турнір перервався в третьому колі через дощ.

Сіяні гравчині 

  Беттіна Бюнге (3-тє коло)
  Вірджинія Рузічі (2-ге коло)
  Кеті Ріналді-Стункел (3-тє коло)
  Андреа Темешварі (3-тє коло)
  Бонні Гадушек (3-тє коло)
  Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)
  Івонн Гулагонг (3-тє коло)
  Івонн Вермак (2-ге коло)

 Луча Романов (2-ге коло)
 Ліса Бондер-Крайсс (1-ше коло)
 Катрін Танв'є (3-тє коло)
 Марселла Мескер (3-тє коло)
 Іванна Мадруга-Оссес (3-тє коло)
 Іва Бударжова (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA Swiss Open